Се́рхио О́ртеман (; ) — уругвайский футболист, полузащитник, также имеет гражданство Парагвая.

Биография 
Ортеман начал карьеру в «Сентраль Эспаньоле» в 1997 году. Спустя 4 года он был продан в парагвайскую «Олимпию». В составе парагвайского клуба Ортеман добился выдающего достижения в 2002 году, завоевав третий в истории клуба Кубок Либертадорес. Сам уругваец был признан лучшим игроком финального противостояния против бразильского «Сан-Каэтано». В 2003 год Ортеман выиграл Рекопу.

В 2004 году Серхио перешёл в другой великий клуб — аргентинский «Индепендьенте». Этот этап карьеры для игрока был омрачён серией травм, из-за которых он даже на некоторое время был вынужден покинуть команду, отправившись выступать в Мексику.

В 2007 году Ортеман был продан в другой великий аргентинский клуб, «Боку Хуниорс», в которой хотя и не задержался надолго, успел завоевать второй в карьере Кубок Либертадорес. Впрочем, вклад Ортемана в победу был не сопоставим с его же ролью 2002 года в «Олимпии». В кампании 2007 уругваец провёл лишь считанное количество матчей и даже минут.

В 2007—2008 гг. без особого успеха выступал в Европе (в том числе 5 матчей и 1 гол за полсезона в составе испанского «Расинга» из Сантандера). В июле 2008 года подписал контракт с бразильским «Гремио», но и в составе бразильского гранда за год провёл считанное число матчей.

21 августа 2009 года Ортеман прекратил трудовые отношения с «Гремио» и спустя некоторое время подписал контракт с уругвайским грандом — «Пеньяролем». Довольно быстро он стал одним из лидеров команды и одним из самых опытных игроков в составе «Ауринегрос». Он стал частью команды, которая выиграла чемпионат Уругвая в 2010 году. Затем он выступал в мексиканском «Керетаро», а в 2011 году вернулся в «Олимпию». В конце года помог «Олимпии» впервые за 11 лет стать чемпионом Парагвая. В 2012 году был отчислен из «Олимпии» и перешёл в «Гуарани». 12 июля 2013 года в третий раз в карьере подписал контракт с «Олимпией».

Несмотря на неудачи в последние годы, клубную карьеру Ортемана можно признать вполне успешной — он выступал за ряд великих клубов, выиграл несколько значимых трофеев, в числе которых два Кубка Либертадорес. Однако Серхио не играл за сборную Уругвая, хотя часто был в числе кандидатов на попадание в состав «селесте».

Титулы 
 Чемпион Уругвая (1): 2009/10
 Чемпион Парагвая (1): 2011 (Клаусура)
 Кубок Либертадорес (2): 2002, 2007
 Рекопа Южной Америки (1): 2003

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика в чемпионате Аргентины
 Профиль на football-lineups
 Профиль на espn

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Гуарани» Асунсьон
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Керетаро»
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»
Игроки ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»
Футбольные тренеры Уругвая
Тренеры ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»
Тренеры ФК «Соль де Америка»
Тренеры ФК «Олимпия» Асунсьон